Vimperk I je centrální část města Vimperk v okrese Prachatice. Je zde evidováno 114 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 413 obyvatel.

Vimperk I leží v katastrálním území Vimperk.

Reference

Externí odkazy 
 
 

Místní části ve Vimperku